Klapproth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Klapproth (* 1956), Schweizer Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Eberhard Klapproth (1921–2010), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Esslingen am Neckar
 Edeltraut Klapproth (1909–2005), süddeutsche Malerin

 Helmut Klapproth (1928–2011), deutscher Politiker (SED)
 Rosa Klapproth (1899–1975), Mitglied der Schwarzen Reichswehr, siehe Birgit Rabisch
 Ruedi Klapproth (1925–2012), Schweizer Jugendschriftsteller
 Stephan Klapproth (* 1958), Schweizer Fernsehmoderator
 Thorsten Klapproth (* 1961), deutscher Industriemanager
 Walter Klapproth (1921–1972), deutscher Fußballspieler
 Willy Klapproth (1892–1967), deutscher Politiker (SPD), Polizeipräsident von Frankfurt am Main
 Wolf Egbert Klapproth, eigentlicher Name von Wolf Roth (* 1944), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Claproth
 Klaproth